Okręty US Navy o nazwie USS  "Emerald":

 Pierwszy "Emerald" był promem, który był w służbie w latach 1864-1883.
 Drugi "Emerald" (SP-177) był jednostką patrolową, która była w służbie w latach 1917-1918.
 Trzeci "Emerald" (PYc-1) był trałowcem przybrzeżnym, który był w służbie w latach 1940-1942.

Emerald